

Forme Aes 
Aes est le nom d'une monnaie romaine de bronze (aes signatum, aes grave, as).

Forme AES 

AES peut faire référence à :

Aéronautique 
 aéroport d'Ålesund en Norvège,  ;
 Astronics AES, un équipementier américain.

Sciences et technologies 
 accident d'exposition au sang ;
 Advanced Encryption Standard, un algorithme de chiffrement en cryptographie ;
 aéronautique équipement spatial, un équipement de l'armée spatiale française ;
 AES/EBU (AES3), un format de transmission audionumérique ;
 alimentation électrique de sécurité, voir alimentation électrique ;
 Atomic emission spectroscopy, voir spectrométrie d'émission, en chimie analytique ;
 Audio Engineering Society, une association de professionnels de l'audio et publiant de nombreuses normes ;
 Auger electron spectroscopy, voir spectrométrie Auger, en science des matériaux ;
 Avaya Energy Saver, un économiseur d'énergie automatique pour les systèmes Ethernet.

Économie, politique et social 
 Académie d'éducation et d'études sociales ;
 Accompagnant éducatif et social, un professionnel du médico-social en France ;
 Administration économique et sociale, une licence d'études supérieures en France ;
 AES Corporation, un producteur et distributeur d'électricité actif dans 29 pays ;
 Allen elasticity of substitution, une théorie de l'élasticité de substitution d'Allen, en sciences économiques ;
 allocation d'éducation spéciale ;
 Association des enseignants de savoyard ;
 Association des étudiants des hautes écoles suisses.

Sport, loisirs 
 Anglo European Studbook, un studbook anglais pour les chevaux de sport ;
 Association des établissements sportifs, une association regroupant les centres sportifs et les bassins de natation en Belgique francophone ;
 Neo-Geo AES, pour Neo-Geo Advanced Entertainment System, ou Arcade Engine (ou Entertainment) System, une console de jeu vidéo.

Art, musique 

 AES, un groupe artistique contemporain ;
 AES+F, un groupe artistique contemporain russe.